Ludiente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ludiente (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Ludiente (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar